Анастасия Власова:
* Власова, Анастасия Алексеевна (род. 1991) — российская лыжница.
 Власова, Анастасия Николаевна (род. 1926) — доярка, Герой Социалистического Труда (1971).
 Власова, Анастасия Эдуардовна (род. 1992) — российская лыжница.
 Власова, Анастасия (род. 1996) — казахстанская футболистка.